Die Saison 2006/07 war die dritte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 45. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Der Titelverteidiger Helsinge Skakklub, die Brønshøj Skakforening und der Skolernes Skakklub lieferten sich einen Dreikampf um den Titel, der am Ende erneut Helsinge an der Spitze sah.
Aus der 1. Division waren der Skakklubben K41 und der Jetsmark Skakklub aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten der SK 1968 Århus und der Nørresundby Skakklub. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2006/07.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 4., 5. und 26. November 2006, 13., 14. und 28. Januar 2007, 4., 25. und 26. März 2007.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2006
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007